Amerikai Egyesült Államok
Johnstown (Colorado)
Johnstown (Indiana)
Johnstown (Kansas)
Johnstown (Maryland)
Johnstown (Missouri)
Johnstown (Nebraska)
Johnstown (város, New York)
Johnstown (kisváros, New York)
Johnstown (Ohio)
Johnstown (Pennsylvania)
Johnstown (Nyugat-Virginia)
Johnstown, Wisconsin (egyértelműsítő lap)
Johnstown (Wyoming)
Johnstown Township (Michigan)
Johnstown Township (Grand Forks megye, Észak-Dakota)